

Скоттсбург — місто, штат Індіана
 Скоттсбург — місто, штат Вірджинія
 Скоттсбург — переписна місцевість, штат Нью-Йорк